Fouché – francuski gimnastyk, olimpijczyk z 1900
 Jacobus Johannes Fouché – południowoafrykański polityk, minister, prezydent RPA
 Joseph Fouché – francuski polityk, członek Konwentu w okresie rewolucji francuskiej, minister podczas panowania Napoleona i restauracji monarchii
 Louis Fouché − południowoafrykański lekkoatleta, oszczepnik